Bramley – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Bramley – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Bramley – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Bramley – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Bramley – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Bramley – miejscowość w hrabstwie Augusta-Margaret River (Australia)